Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Pajączkowski – polski historyk teatru, bibliotekarz, filozof
 Jerzy Pajączkowski-Dydyński – polski wojskowy
 Józef Pajączkowski – polski polityk
 Karol Pajączkowski – polski urzędnik
 Narcyz Pajączkowski – austriacki urzędnik
 Stefan Pajączkowski – polski prawnik, wojskowy
 Włodzimierz Pajączkowski – polski lekarz

Polskie nazwiska